Saint-Brès kan syfta på:
 Saint-Brès, Gard
 Saint-Brès, Gers
 Saint-Brès, Hérault